Sutela peut nommer:

Toponymes 
 Sutela, quartier de Kotka
 Sutela, quartier historique de Saint-Pétersbourg
 Sutela, village du raïon de Kingissepp

Patronymes 
 Eevi Sutela (2001), joueur de football
 Heli Sutela (1968), acteur 
 Lauri Sutela (1918–2011), commandant des forces de défense
 Pekka Sutela (1951–2021), économiste
 Seppo Sutela (1956-), chef d'entreprise
 Velimatti Sutela, journaliste sportif